Ни́вное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Нивное — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Нивное — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Нивное — село в Суражском районе Брянской области.